Astarita ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Astarita (1896–1979), italienischer Bankier und Kunstsammler

Siehe auch:
 Astarita-Krater, spätkorinthisch-rotgrundiger Kolonettenkrater; gilt als eines der Hauptwerke der rotgrundigen Vasenmalerei Korinths